Tärnättvattnen är två varandra näraliggande sjöar i Skuleskogens nationalpark i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland som ingår i .

Tärnättvattnen (Nätra socken, Ångermanland, 700313-163638), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,52 ha)
Tärnättvattnen (Nätra socken, Ångermanland, 700370-163640), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Insjöar i Nätraån-Ångermanälvens kustområde
Insjöar i Ångermanland
Insjöar i Örnsköldsviks kommun